Natalia hace referencia a varios artículos:

 Natalia (nombre), nombre de pila de mujer.

Lugares
 Natalia (voivodato de Mazovia), pueblo en Polonia.
 Natalia (Texas), localidad estadounidense.
 República de Natal, (Natalia Republiek en neerlandés) república bóer hoy desaparecida, actual Provincia de KwaZulu-Natal, Sudáfrica.

Personas
 Natalia (cantante), concursante de la primera edición de Operación Triunfo (concurso televisivo musical)